Luís I. bzw. Luis I. steht für:

 Ludwig I. (Portugal)
 Ludwig I. (Spanien)